Primulin ima više značenja.

 Primulin, boja
 Primulin (antocijanin)